Экстралига — название высшей хоккейной лиги в некоторых странах.
 Белорусская экстралига
 Чешская экстралига 
 Словацкая экстралига — с сентября 2015 года «Типспорт лига»

См.также
 Украинская экстралига — общественная организация